Norbertinum je název mnoha budov, areálů či ústavů pojmenovaných po svatém Norbertovi. 
 Norbertinum (Praha), premonstrátský seminář s kostelem sv. Norberta u dnešního náměstí Republiky, Praha-Staré Město, později ústav šlechtičen, čp. 655, zbourán 1928
 Norbertinum (Střešovice), opatrovna pro děti, postavená roku 1904 poblíž střešovického kostela svatého Norberta, Praha-Střešovice, původně spravovaná premonstrátkami ze Svatého Kopečku u Olomouce (údajně čp. 368, což je dnes sokolovna), na pozemcích usedlosti Andělka
 Norbertinum (Olomouc), premonstrátský sirotčinec na Svatém Kopečku v Olomouci
 Norbertinum (Brno), budova fary při kostele svatého Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
 Norbertinum (Innsbruck), někdejší premonstrátská škola kláštera Wilten v Tyrolsku
 Norbertinum (Köln), někdejší premonstrátská kolej
 Norbertinum (Magdeburg), římskokatolický seminář pro pozdní povolání
 Norbertinum (Tullnerbach), někdejší sirotčinec školských bratří, dnes Bioerlebnis Norbertinum
 Laurentiano Norbertinum, Arnsberg, gymnázium
 Norbertinum (nakladatelství), nakladatelství v Pelhřimově